Salam steht für:

 Salām, arabisches Grußwort
 Salamblatt, Gewürzpflanze, siehe Indonesisches Lorbeerblatt

Salam ist der Familienname folgender Personen:
 Abdus Salam (1926–1996), pakistanischer Physiker
 Achmed Abdel-Salam (* 1983), österreichischer Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur
 Amin Salam, libanesischer Politiker
 Bassam Abdul-Salam (* 1967), Musiker und Erfinder
 Bernard Salam (* 1943), französischer Autorennfahrer
 Florin Salam (* 1979), rumänischer Manele-Sänger
 Ibrahim Tahir Salam (* 1940), kurdischer Politiker
 Mohamed Abd El-Salam (* 1982), ägyptischer Handballspieler
 Nawaf Salam (* 1953), libanesischer Jurist und Diplomat, Richter am Internationalen Gerichtshof
 Saeb Salam (1905–2000), libanesischer Politiker
 Salam Mohamed Abdul Salam (* 1958), bengalischer Schwimmer
 Tammam Salam (* 1945), libanesischer Politiker

Salaam ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Kadi Abdus Salaam (1712–1807), Imam in Südafrika, siehe Tuan Guru
 Rakieem Salaam (* 1990), US-amerikanischer Sprinter
 Rashaan Salaam (1974–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sheila Abdus-Salaam (1952–2017), US-amerikanische Richterin

Salam ist der Filmtitel von:
 Salam (2000), französisch-marokkanischer Kurzfilm von Souad El-Bouhati
 Salam (2017), libanesischer Kurzfilm von Raed Rafei
 Salam (2018), US-amerikanischer Kurzanimationsfilm von Claire Fowler

Siehe auch:
 Salamat
 Salam Standard
 Salem
 Sallam
 Selam
 Unternehmen Salam